Mamau steht für:
 Mamau (Niederösterreich), ehemalige Gemeinde in Niederösterreich
 Taneti Mamau (auch Maamau, * 1960),  kiribatischer Politiker